Троски:

 Троски — крепость, находится около Ровенско-под-Тросками в северной Чехии.
 Троски — город в округе Пайпстон, штат Миннесота, США.